Kahlefeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Kahlefeldt (* 1979), australischer Duathlet und Triathlet
 Radka Kahlefeldt (* 1984), tschechische Triathletin